La Gendarmerie de l'Air, formation spécialisée de la Gendarmerie Nationale française, est placée pour emploi auprès de l'Armée de l'Air et de l'espace. Elle a été créée en 1943 et a, en 2021, un effectif de près de  d'active et de réservistes opérationnels. Elle est commandée depuis le  par le général Jean-François Valynseele.

Missions 
Placée pour emploi auprès de l'Armée de l'Air et de l'espace, ses unités possèdent toutes les attributions générales de la Gendarmerie Nationale et assurent en outre des missions qui lui sont propres à l'intérieur des bases et établissements de l'Armée de l'Air et à leurs abords. Elle effectue des surveillances en véhicules routiers mais aussi à VTT, en bateau, notamment sur la base aérienne 120 Cazaux et à cheval sur la base aérienne 702 Avord.
Son activité porte sur des missions d'ordre judiciaires, administratives et militaires au profit de l'Armée de l'Air (biens et personnels). Par ailleurs, la Gendarmerie de l'Air effectue les enquêtes lors d'accidents concernant les aéronefs militaires français (toutes forces armées) sur et hors le territoire, au sujet d'aéronefs militaires étrangers sur le territoire ainsi que sur ceux concernant les aéronefs civils si les faits se passent uniquement au sein des emprises de l'Armée de l'Air française.

Organisation 
La Gendarmerie de l'Air est une formation administrative assimilée à une région Gendarmerie.
Elle est divisée en 3 groupements, 52 brigades dont 8 dans les DROM-COM et 4 détachements permanents à l'étranger.

Groupements 
Il existe trois groupements, qui sont commandés par un colonel de Gendarmerie.

 Le Groupement de Sûreté et de Sécurité de PARIS, situé à Paris Hexagone Balard site de Balard ()
 Le Groupement Nord situé à Villacoublay sur la BA 107
 Le Groupement Sud situé à Bordeaux-Mérignac sur la BA 106²

Brigades 
Une brigade est affectée à une base aérienne. Elle est en général commandée par un sous-officier supérieur, mis pour emploi auprès du commandant de base et hiérarchiquement subordonné à la chaîne de commandement de la Gendarmerie de l'Air.

Depuis quelques années (2007-2008) à la faveur du plan d'adaptation des grades au responsabilités exercées (PAGRE), les commandants de brigades sont parfois, sur des bases importantes, des officiers subalternes.

Il y a cinq brigades motocyclistes dans la Gendarmerie de l'Air à Nancy, Vélizy-Villacoublay, Avord, Bordeaux-Mérignac et Istres dotées de BMW 1100 RT et Yamaha FJR 1300.

Une section de recherches, basée à Vélizy-Villacoublay est chargée entre autres d'enquêtes lors des accidents d'aéronefs militaires français et étrangers sur le territoire national et français à l'étranger.

Grades 
Les militaires hors officiers généraux de la gendarmerie de l'air portent des galons « air » mais de couleur argent ou bleue (rang), contrairement aux aviateurs qui, eux, les ont de couleur dorée ou orange (rang). Les officiers généraux portent des galons avec le charognard doré et des étoiles argentées.

Officiers 

Les grades de Sous-Lieutenant  et d'Aspirant  sont inexistants au sein de la gendarmerie de l'air.

Sous-officiers (hors maréchal des logis) 

Le grade de gendarme sous contrat  est inexistant au sein de la gendarmerie de l'air, ce choix d'affectation n'étant pas proposé aux sous-officiers en sortie d'école.

Gendarmes adjoints volontaires

Bibliographie 
 Alain Chailland (sous-lieutenant commissaire), La création de la gendarmerie de l’Air [De 1912 aux années 1980], DEA, sous la dir. d’André Martel, IEP d’Aix-en-Provence, 1991, 
 "Gendarmes de l'Air", Gend'Info, , , [dossier central].
 "la Gendarmerie de l'Air", SNAAG actualités, , , [dossier central].
 "La gendarmerie de l'Air", Gend'Info, , , [dossier central].
 "La gendarmerie de l'air", dans Encyclopédie de la Gendarmerie nationale, , de 1983 à aujourd'hui, Paris, Éditions SPE-Barthélémy, 2006, .
 Suzanne Ferret, "La gendarmerie de l'air", Gend'Info, , , . 
 Benoît Haberbusch (capitaine), « Les prémices de la gendarmerie de l’air durant la campagne 1939-1940 », Histoire et Patrimoine des Gendarmes, , , .
 Benoît Haberbusch (capitaine), « Une naissance africaine, la création de la gendarmerie de l’air en  », Revue histoire et patrimoine des gendarmes, , , .

Articles connexes 
 Gendarmerie des transports aériens
 Police de l'air et des frontières

Notes et références 

Gendarmerie nationale (France)
Armée de l'air et de l'espace
Unité ou formation militaire créée en 1943